Красічин (Україна)
 Красічин (Польща)